Korter ist der Name von

 Fritz Korter (1892–1945), deutscher Bildhauer
 Ina Korter (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und Mitglied des Niedersächsischen Landtags